Võlla (Muhu), een plaats in de Estlandse gemeente Muhu, provincie Saaremaa
 Võlla (Tori), een plaats in de Estlandse gemeente Tori, provincie Pärnumaa

Zie ook 
 Volla